Чистая — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Ростиловского муниципального образования (с 1 января 2006 года по 9 апреля 2009 года входила в Плосковское муниципальное образование), с точки зрения административно-территориального деления — в Плосковский сельсовет.

География 
Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 40 км, до центра муниципального образования Ростилово по прямой — 23 км. Ближайшие населённые пункты — Чупрово, Климково, Новгородово.

История 
В 1966 г. указом президиума ВС РСФСР деревня Чистая Баба переименована в Чистая.

Население

Примечания

Ссылки 
 Чистая в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района